Phaon är ett släkte av trollsländor. Phaon ingår i familjen jungfrusländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jungfrusländor
Phaon